Āq Chāy kan syfta på följande platser:

Iran 

 Āq Chāy (vattendrag), 
 Āq Chāy (ort), Hamadan, 
 Darreh-ye Āqā Chāy, dal, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar